Тихомир:

 Тихомир — славянское мужское имя от слов «тихий» и «мирный».
 Тихомир — село в Болгарии. Находится в Кырджалийской области, входит в общину Кирково.